Vaterpolsko natjecanje na Olimpijskim igrama počelo je 10. kolovoza. 12 momčadi podijeljeno je u dvije skupine. Reprezentacija Mađarske je branila zlato s prošlih Igara. Najveći favoriti za odličja su bile reprezentacije Mađarske (olimpijski prvak), Crne Gore (europski prvak), Hrvatske (svjetski prvak), Srbije (olimpijski i europski doprvak) i Španjolske. Reprezentacije Grčke, Australije i SAD-a, smatrale su se favoritima iz sjene.

Nakon odigrane grupne faze natjecanja izravni polufinalisti su bili Mađari i, iznenađujuće, Amerikanci, koji su ostavili Hrvate i Srbe da s Crnogorcima i Španjolcima razigravaju za polufinale. Najveće razočaranje turnira je bila reprezentacija Grčke, koja je ubilježila sve poraze.

U četvrtfinalnim susretima: Crna Gora-Hrvatska i Španjolska-Srbija, uspješniji su bili Srbi i Crnogorci, koji su se ipak pokazali preslabima za Mađare i Amerikance. Mađari su u neizvjesnoj utakmici porazili Crnogorce 11:9, dok su Amerikanci deklasirali Srbe 10:5.

Izlučna natjecanja 

''Vidi: Vaterpolo na OI 2008.

Glavni turnir

Skupina A

10. kolovoza, 2008.

12. kolovoza, 2008.

14. kolovoza, 2008.

16. kolovoza, 2008.

18. kolovoza, 2008.

Skupina B 

10. kolovoza, 2008.

12. kolovoza, 2008.

14. kolovoza, 2008.

16. kolovoza, 2008.

18. kolovoza, 2008.

Mjesta 7./12. 

20. kolovoza, 2008.

Mjesta 7./10. 

22. kolovoza, 2008.

Mjesta 11./12. 

22. kolovoza, 2008.

Mjesta 9./10. 

24. kolovoza, 2008.

Mjesta 7./8. 

24. kolovoza, 2008.

Mjesta 5./6. 

24. kolovoza, 2008.

Četvrtfinale 

20. kolovoza, 2008.

Polufinale 

22. kolovoza, 2008.

Utakmica za broncu
24. kolovoza, 2008.

Utakmica za zlato
24. kolovoza, 2008.

Športovi na OI 2008.
Vaterpolo na Olimpijskim igrama
 2008 M